

Населені пункти та їхні частини

 Альбертув — село в гміні Пухачув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Альбертув — село в гміні Рокіцини Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Альбертув — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Альбертув — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Альбертув — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Альбертув — село в гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства
 Альбертув — частина села Баранув в гміні Баранув Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Примітки